Roșcani ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Roșcani (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Roșcani (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Roșcani (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Roșcani (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

 in der Republik Moldau:
 Roșcani (Anenii Noi), Gemeinde im Rajon Anenii Noi
 Roșcani (Strășeni), Gemeinde im Rajon Strășeni
 Roșcani (Rezina), Dorf im Rajon Rezina